Лабиау — до 1946 года название города Полесска в Калининградской области России.
 Замок Лабиау — замок Тевтонского Ордена, находящийся в Полесске.